Tabala bezeichnet

 Tabala (Lydien), eine antike Stadt im Nordosten der kleinasiatischen Landschaft Lydien
 Tabala (Jonava), ein Dorf in Litauen
 Tabala (Ukmergė), ein Dorf in Litauen
 Titularbistum Tabala, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Tabala, ein Dorf in der Gemeinde Tagazar in Niger, siehe Tabla (Niger)